Мальтийская Премьер-лига 1986/1987 () — 72-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1986/1987
Мальта
Мальта
1986 год на Мальте
1987 год на Мальте